Concacaf Gold Cup 2003 spelades i USA och Mexiko under perioden 12-27 juli 2003. Mexiko vann turneringen före Brasilien.

För första gången sedan 1993 spelades matcher i mer än ett land, då matcher spelades i båda USA och Mexiko. Matcherna spelades i Mexico City, Miami, och för första gången även i den amerikanska staden Foxborough Colombia och Brasilien var inbjudna icke-CONCACAF-lag, brasilianarna skickade ett U 23-lag.

USA:s Landon Donovan nätade fyra gånger mot Kuba i kvartsfinalsegern med 5-0, men USA förlorade sedan i semifinalen mot Brasilien, som gjorde mål i 89:e minuten för att sedan slå in en straffspark i förlängningen och vinna med 2-1. Mexiko vann titeln för första gången sedan 1998, efter finalvinst med 1-0 mot Brasilien i förlängning.

Nationer

Slutturnering

Trupper

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Skytteligan
4 mål
 Walter Centeno
 Landon Donovan
3 mål
 Kaká
 Jared Borgetti
 Brian McBride

Priser och utmärkelser
Mest värdefulle spelare
 Jesús Arellano
Bäste målvakt
 Oswaldo Sánchez
Fair Play-priset

All Star-laget
G -  Oswaldo Sanchez
D -  Carlos Castro
D -  Maicon
D -  Ricardo Osorio
D -  Mauricio Wright
M -  Walter Centeno
M -  Rafael García
M -  Giovanni Hernandez
F -  Jesús Arellano
F -  Landon Donovan
F -  Kaká

Reserver
G -  Odelin Molina
D -  Bobby Convey
D -  Jaime Rosales
M -  Diego
M -  Fernando Salazar
M -  Theodore Whitmore

Slutställning

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Official Gold Cup Technical Matchrapport
Resultat och laguppställningar på RSSSF.com

2003 i Mexiko
2003 i USA
2003
Internationella fotbollstävlingar i Mexiko
Internationella fotbollstävlingar i USA
Fotbollsåret 2003
Sportevenemang i Mexico City
Sport i Miami
Sportevenemang i Massachusetts
Sportevenemang i Florida
Massachusetts under 2000-talet
Mexico City under 2000-talet